Чулніца () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Чулніца () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Чулніца.
 Чулніца () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Леордень.